Das Wort Majiang hat folgende Bedeutungen:

die hochchinesische Bezeichnung für ein beliebtes Spiel, siehe Mah-Jongg
der Kreis Majiang (麻江县) im Autonomen Bezirk Qiandongnan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Majiang (Qiandongnan)
die Großgemeinde Majiang (马井镇) der Stadt Shifan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Majiang (Shifang)
die Großgemeinde Majiang (马井镇) im Kreis Xiao in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Majiang (Xiao)
die Gemeinde Majiang (麻江乡) im Kreis Nyêmo im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Majiang (Nyêmo)
die Gemeinde Majiang (麻江乡) im Kreis Shuangpai in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Majiang (Shuangpai)